Stora Abborrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Abborrasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Tranemo kommun,  (16 ha)
Stora Abborrasjön (Skephults socken, Västergötland, 637972-132538), sjö i Marks kommun och Svenljunga kommun,  (11,3 ha)
Stora Abborrasjön (Skephults socken, Västergötland, 638437-132494), sjö i Borås kommun och Marks kommun,  (17,9 ha)
Stora Abborrasjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Abborrasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn